European League steht für:

 European League Against Rheumatism, wissenschaftliche Organisation

Sportwettbewerbe:
 EHF European League, Europapokalwettbewerb für Handball-Vereinsmannschaften
 European Football League, Europapokalwettbewerb für American-Football-Vereinsmannschaften
 European Hockey League, Eishockeyturnier für Vereinsmannschaften in Europa
 European League of Football, Liga im American Football
 European League, von 1993 bis 1997 Name der Premier League Snooker